Austria:
 Raabs an der Thaya – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen an der Thaya

Inne:
 Raabs – ród

Zobacz też:
 Raps